— пятая по распространённости японская фамилия.

Более старую форму этой фамилии, , носил род Ватарибэ, владевший паромами по всей Японии в те дни, когда мосты через реки были редким явлением.

Первыми фамилию Ватанабэ получили представители Кугэ (древней японской аристократии), прямые потомки императора Сага (786—842).
 Ватанабэ, Акинори (род. 1985) — японский боксёр-профессионал, выступающий в полусредней и первой средней весовых категориях.
 Ватанабэ, Акира (род. 1984) — профессиональный игрок в сёги, 1-й пожизненный рюо.
 Ватанабэ, Акэно (род. 1982) — японская сэйю.
 Ватанабэ, Ёсимити (1901—?) — японский историк.
 Ватанабэ, Кадзан (1793—1841) — японский художник, учёный и политик.
 Ватанабэ, Кадзуми (1935—2022) — японский легкоатлет.
 Ватанабэ, Кадзуми (1947—1996) — японский спортивный стрелок.
 Ватанабэ, Кадзуми (род. 1953) — японский джаз-фьюжн гитарист.
 Ватанабэ, Кадзумэ (род. 1986) — японский футболист.
 Ватанабэ, Кадзуо (1901—1975) — японский литературовед и переводчик.
 Ватанабэ, Кадзуро (род. 1955) — японский астроном-любитель.
 Ватанабэ, Канако (род. 1996) — японская пловчиха, чемпионка мира, чемпионка Азиатских игр.
 Ватанабэ, Кэн (род. 1959) — японский актёр театра, кино и телевидения.
 Ватанабэ, Кэндзи (род. 1971) — японский певец, известный под псевдонимом «Suneohair».
 Ватанабэ, Мамору (1931—2013) — японский режиссёр, сценарист и актёр, известный своими фильмами в жанре «пинку эйга».
 Ватанабэ, Масаноскэ (1899—1928) — деятель рабочего движения Японии, генеральный секретарь Коммунистической партии Японии.
 Ватанабэ, Маю (род. 1994) — японская актриса, певица, участница поп-группы AKB48.
 Ватанабэ, Миса (род. 1964) — японская сэйю.
 Ватанабэ, Наоми (род. 1984) — японская актриса и комик.
 Ватанабэ, Нодзому (род. 1971) — японская фигуристка выступающая в танцах на льду.
 Ватанабэ, Осаму (род. 1940) — японский борец вольного стиля.
 Ватанабэ, Ринка (род. 2002) — японская фигуристка.
 Ватанабэ, Роберту (род. 1972) — бразильский шахматист.
 Ватанабэ, Садао (1913—1996) — японский художник-гравёр.
 Ватанабэ, Садао (род. 1933) — японский джазовый музыкант, саксофонист, флейтист, руководитель оркестра.
 Ватанабэ, Содзабуро (1885—1962) — японский издатель гравюр, ключевой создатель и лидер художественного направления син-ханга.
 Ватанабэ, Синъитиро (род. 1965) — японский режиссёр-аниматор, сценарист и продюсер.
 Ватанабэ, Тадаси (род. 1944) — японский инженер в области вычислительной техники.
 Ватанабэ, Такаси (род. 1957) — японский режиссёр и музыкальный продюсер.
 Ватанабэ, Такэо (1933—1989) — японский композитор.
 Ватанабэ, Тамаэ (род. 1939) — японская альпинистка, рекордсменка мира по возрасту восхождения на Эверест.
 Ватанабэ Тиаки (1843—1921) — японский государственный деятель.
 Ватанабэ, Титэцу (1907—2020) — японский долгожитель, старейший мужчина планеты с 20 января 2019 г.
 Ватанабэ, Харухиса (1981—2012) — японский велопутешественник и альпинист.
 Ватанабэ, Хироси — японский режиссёр и аниматор.
 Ватанабэ, Цуёси — японский футболист.
 Ватанабэ, Эми (род. 1958) — японская фигуристка.
 Ватанабэ, Юта (род. 1994) — японский баскетболист.
 Ватанабэ, Яносукэ — японский футбольный вратарь.

Примечания